Drongpa (arrondissement), tot 1960 het district Tradün, een arrondissement in de prefectuur Shigatse in de Tibetaanse Autonome Regio
Drongpa (plaats), tot 1960 Tradün, de hoofdplaats van het arrondissement Drongpa in Tibet

Zie ook 
Tradün (klooster), een klooster in Tradün (Drongpa)